Алексей Скрыпник
 Скрыпник, Алексей Алексеевич (род. 1964) — украинский политический деятель.
 Скрыпник, Алексей Викторович (род. 1955) — украинский композитор и педагог.